Астрага́л белостебельный () — вид полукустарников рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Молдову, Украину, Европейскую часть России и юго-западные районы Западной Сибири. Описан с междуречья Волги и Дона.

Произрастает на мелах, в меловых сосняках, редко на известняках.

Ботаническое описание 
Полукустарник с древеснеющими у основания, серыми двухлетними ветвями; годичные стебли длиной 5—10 см, восходящие или прямые, тонкие, округлые, густо, мелко и бело прижато-пушистые.

Прилистники длиной 2—3 мм, прижато бело- или бело- и чёрно-волосистые, нижние — яйцевидные, верхние — ланцетные.

Листья длиной 2—6 см, с очень короткими тонкими черешками. Листочки 3—4 (7)-парные, длиной (7) 10—20 мм, 3—5 (6) мм, продолговатые или овальные, острые, редко тупые, с обеих сторон прижато-волосистые, сероватые.

Цветоносы длиной 10—15 см, сероватые. Кисти головчатые, яйцевидные, рыхловатые, длиной 2—10 см; прицветники ланцетно-линейные, длиной 3—5 мм, бело- или чёрно- и бело-волосистые; чашечка длиной около 15 мм, иногда не более 10 мм, полуприжато бело- и обычно полосато чёрно-пушистая; зубцы нитевидные, длиной 3—5 мм. Венчик белый или светло-жёлтый; парус длиной 18—22 мм обратнояйцевидной, выемчатой, у основания ушковато-угловатой пластинкой; крылья длиной 17—21 мм с продолговатой, на верхушке цельной пластинкой; лодочка почти в полтора раза короче ноготка, длиной 13—17 мм, острая.

Бобы сидячие, вверх торчащие, продолговатые, длиной 10—15 мм, шириной 3—4 мм, на брюшке килеватые, на спинке неглубоко бороздчатые, косо остроконечные, кожистые, густо и оттопыренно бело- и пушисто мохнатые, двугнездные.

Цветёт в мае — июле. Плодоносит в июне — августе.

Значение и применение 
Пыльцевая продуктивность 100 цветков 154 мг, всего растения, на котором распускается до 207 цветков, 318,8 мг.

Таксономия 
Вид Астрагал белостебельный входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Астрагал белостебельный на ILDIS.

белостебельный
Флора Евразии